Józef Pawłowski (duchowny)
 Józef Pawłowski (generał)
 Józef Pawłowski (meteorolog)
 Józef Pawłowski (aktor)
 Józef Pawłowski (biskup)